Кончинка — карточная игра, имеющая также варианты и другие названия: кончина, скопа, карусель, тинтере, тинтерей, тинтерет. Известна в России с XVIII века. В одном из вариантов распространена и сейчас. В статье описывается вариант Скопа.

Правила 
Игроков от 2 до 4. При 4 игроках игра ведется парами. Колода — 52 листа. Сдача — 4 карты. Стоимость карт в очках — по цифрам, туз — 1 очко, у картинок очков нет.

Ходят традиционно — от сдатчика влево. После сдачи верхние четыре карты из колоды кладут открытыми на стол. Игрок, показав свою карту, должен взять со стола равную карту, или несколько таковых с равным количеством очков. Например, десяткой можно взять семерку, двойку и туза, так как они в сумме дают 10 очков. К,Д,В берут только равных себе. Если игрок не может взять ничего, то кладет свою карту в общий ряд на стол. Взятки же складывает у себя рубашкой вверх.

Когда карты на руках кончаются, сдатчик (один и тот же до конца кона) сдает ещё по 4, но на стол уже карты не выкладываются. По окончании колоды, оставшиеся на столе карты забирает тот, кто взял последнюю взятку.

Выигрывает набравший больше очков. Взявший больше карт получает 2 очка, больше трефовых карт — 1 очко, взявший 2Тр — 1 очко, 10Буб — 1 очко. Если игроки набрали поровну карт (по 26), то получают по одному очку. В некоторых компаниях трефы заменяются червами, а 2 треф — тузом пик.

Далее меняется сдатчик, и игра ведется до определенного количества очков, например, до 21.

Литература 
 Н. Ю. Розалиев. Карточные игры для дома и казино. М., 1999

Карточные игры